Эрдмансдорф (, ) — немецкая фамилия. Известные носители:
 Эрдмансдорф, Отто фон (1888-1978) — немецкий дипломат.
 Эрдмансдорф, Фридрих Вильгельм фон (1736-1800) — немецкий архитектор.